Andreas Wank (ur. 18 lutego 1988 w Halle) – niemiecki skoczek narciarski z klubu SC Hinterzarten, mistrz olimpijski w drużynie w 2014, wicemistrz olimpijski w drużynie w 2010, drużynowy wicemistrz świata w 2013.

Andreas był uczniem sportowego gimnazjum w Oberhofie. Od dziesiątego roku życia mieszka w Oberhofie. W Zakopanem 27 lutego 2008 r. indywidualnie i w drużynie zdobył mistrzostwo świata juniorów. Jest to największy sukces w jego dotychczasowej karierze.
W sezonie 2008/2009 zajął 39. miejsce w Turnieju Czterech Skoczni oraz 32. w Pucharze Świata w lotach narciarskich.

Jego rekord życiowy wynosi 219,5 metra. Ustanowił go podczas kwalifikacji do konkursu indywidualnego w ramach turnieju Planica 7 i zawodów Pucharu Świata w Planicy.

W lipcu 2019 roku zakończył karierę sportową i dołączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji Niemiec. Ostatni skok w karierze oddał 27 lipca 2019 w Hinterzarten.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Wanka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Wanka na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Wanka na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Wanka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Andreas Wank w serwisie FIS 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Ludzie urodzeni w Halle (Saale)
Urodzeni w 1988